«Аудиенция» () — итальянский  полнометражный комедийный художественный фильм 1972 года Марко Феррери.

Сюжет 

Фильм является сатирическим и высмеивает бюрократию Ватикана. Обычный итальянец Амедео хочет попасть на приём к римскому папе, но сделать это совсем не просто. Когда же ему это удается, следующей навязчивой идеей становится поговорить с Богом через его представителя на Земле, которым оказывается римская проститутка Айше.

В ролях 
 Энцо Янначчи — Амедео
 Клаудия Кардинале — Айше
 Уго Тоньяцци — Аурелиано Диаз
 Витторио Гассман — принц Донати
 Мишель Пикколи — папа-иезуит
 Даниэль Дублино — испанский кардинал
 Ален Кюни — американский папа

Награды 
 1972 — премия ФИПРЕССИ в ФРГ в Берлине.

Ссылки 
  
  
 «Аудиенция» на сайте Фильм Ру

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Сатирические фильмы
Фильмы Италии 1972 года